Fading bezeichnet:

 Fading (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Fading (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Fading (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Gemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Fading (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ortschaft der Gemeinde Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Fading (Rihanna-Lied), ein Lied der barbadischen Musikerin Rihanna
 Fading (Ilira-Lied), ein Lied des deutschen Musikproduzenten Alle Farben mit der albanisch-schweizerischen Singer-Songwriterin Ilira
 Fading (Bremse), das Nachlassen der Bremswirkung
 Fading (Elektrotechnik), Schwankungen der Empfangsfeldstärke bei Funkübertragungen
 Fading (Psychologie), Begriff aus der Verhaltenspsychologie
 sanftes Ein- und Ausblenden von Musik, siehe Fade